Николаевский скит (также Никольский скит) — название нескольких скитов православных монастырей, созданных, как правило, во имя святителя Николая Чудотворца:

Молдавия 
 Николаевский Кондидский скит — скит Каприянского монастыря.

Россия 
 Никольский скит — скит Соловецкого монастыря.
 Никольский скит — скит Дивеевского монастыря.
 Никольский скит — скит Валаамского монастыря.
 Николаевский скит — скит Артемиево-Веркольского монастыря.
 Николаевский Новоземельский скит — скит Николо-Корельского монастыря, существовавший на островах Новая Земля.

Украина 
 Николаевский скит — скит Покровского Киевского монастыря.

Примечания 

 См. также 
 Николаевский монастырь
 Николаевский собор
 Николаевская церковь